Прва лига Телеком 2009/2010 годов — 19-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал 17 июля 2009 года и завершился 16 мая 2010 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

2009/2010
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2009 году
Спорт в Словении в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010